Coca è il nome comune di Erythroxylum coca, pianta da cui si ricava la cocaina. Lo stesso termine indica tale sostanza stupefacente. La parola può anche indicare:

Geografia 
Ecuador
 Coca – cittadina dell'Ecuador, sede di un aeroporto civile
 Rio Coca – fiume dell'Ecuador

Italia
 Pizzo Coca – montagna delle Prealpi Orobiche
 Lago di Coca – Un laghetto alpino delle Prealpi Orobiche

Spagna
 Coca – comune spagnolo della regione autonoma di Castiglia e León

Altro 
 Coca – piatto spagnolo e andorrano
 Coca - soprannome dell'attrice e modella argentina Isabel Sarli
 CoCa o Co.Ca. – Abbreviazione gergale per indicare le Comunità Capi dei gruppi scout dell'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI)
 Rifugio Coca –  Un rifugio alpino situato nel comune di Valbondione (BG)

Pagine correlate 
 Coca-Cola